Åstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Bo-Göran Åstrand (* 1964), finnischer lutherischer Bischof 
 Carl Åstrand (* 1968), schwedischer Drehbuchautor und Regisseur  
 Christina Åstrand (* 1969), dänische Geigerin  
 Göran Åstrand (* 1931), schwedischer Reichstagsabgeordneter 
 Jonathan Åstrand (* 1964), finnischer Sprinter 
 Mona Åstrand (1931–1995), schwedische Schauspielerin
 Nils Åstrand (1785–1840), schwedischer lutherischer Geistlicher und Reichstagsabgeordneter 
 Ola Åstrand (* 1959), schwedischer Maler 
 Per-Olof Åstrand (1922–2015), schwedischer Physiologe und Sportwissenschaftler